Amerikai Egyesült Államok
Grand Forks (Észak-Dakota)
 East Grand Forks (Minnesota)
 Grand Forks megye (Észak-Dakota)
 Grand Forks Township (Polk megye, Minnesota)
 Kanada
 Grand Forks (Brit Columbia)